Smedsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Smedsjön, sjö i Osby kommun,  (15,3 ha)
Södra Smedsjön, sjö i Osby kommun,  (11,1 ha)
Smedsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Smedsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (12 ha)
Smedsjön (Linde socken, Västmanland, 661488-145885), sjö i Lindesbergs kommun, 
Smedsjön (Linde socken, Västmanland, 662052-145778), sjö i Lindesbergs kommun,  (6,53 ha)
Smedsjön (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Smedsjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (13,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn